IAFE ist die Abkürzung für:
 International Association of Financial Engineers, US-basierte Organisation für Finanzingenieure
 Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado, Institut für Eisenbahnwesen in Venezuela
 Instituto de Astronomía y Física del Espacio, Institut für Astronomie und Physik der Universität Buenos Aires 
 Institute of Agricultural and Food Economics, ein nationales Forschungsinstitut in Polen

IAFE